La Lightspeed Media Corporation est une société basée à Glendale, Arizona, fondée en 1999 par Steve Lightspeed, alias Steve Jones, et qui opère plusieurs sites pornographiques et utilise plusieurs modèles.

Lightspeed Media propose un site "Lightspeed Girls" qui reprend tous ses modèles, ainsi qu'un site personnel par modèle:

Références

Voir aussi

Liens externes 
 Site officiel Lightspeedgirls.com
 Une interview dans le Wall Street Journal avec Steve Jones, directeur de Lightspeed Media

Entreprise de pornographie
Entreprise ayant son siège en Arizona
Site web érotique ou pornographique
Société de production de films pornographiques ayant son siège aux États-Unis